, complexe agro-fermier australien ;

Espèces vivantes 
 Longrita arcoona est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae ;
 Wugigarra arcoona est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Trochanteriidae.

Voir aussi